David Hrnčár – calciatore slovacco
 Eduard Hrnčár – ex calciatore slovacco,
 Erik Hrnčár – ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 slovacco
 Norbert Hrnčár – allenatore di calcio ed ex calciatore slovacco